Скот:
 Скот — домашние животные, выведенные при помощи селекции и содержащиеся человеком для получения продуктов питания, сырья и выполнения транспортных и прочих рабочих функций. См. также крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот.
 Также это слово часто применяется в качестве бранного.

Персоналии 
 Иоанн Дунс Скот (тж. Джон Дунс Скот, 1266—1308) — шотландский монах-францисканец, философ-теолог и схоластик; один из крупнейших теологов Высокого Средневековья.
 Майкл Скот (1175 — ок. 1242) — средневековый математик и учёный, родившийся в Шотландии.
 Реджинальд Скот (1538—1599) — богослов, критик ведовских процессов.

См. также